Le Strymon peut désigner :
 le Strymon (nom issu du grec ancien : Στρυμών = Strymōn) est une rivière coulant en Bulgarie (où son nom, en bulgare, est  = Strouma) et en Grèce (où son nom, en grec moderne, est  = Strimonas), tandis que le turc le désigne sous le nom de  = Karassou) ;
 le thème de Strymon est un thème de l'Empire byzantin ;
 Strymon est un genre de lépidoptères.